Harold Lee se puede referir a:

Harold B. Lee, undécimo presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de Los Últimos Días;
Harold Lee, personaje de ficción en las películas Harold & Kumar Go to White Castle y Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay;
Harold Lee Alden, astrónomo estadounidense.